

Algemeen 
 Hoi (uitroep), een uitroep als groet of voor vreugde
 Hoi (computerspel), een computerspel uit 1992
 Hoe overleef ik-serie, een jeugdboekenserie
 Hội An (Quảng Nam), een kuststad in Vietnam
 Đồng Hới,  de hoofdstad van een provincie uit Vietnam
 Hoi Jeon Moo Sool, een vechtsport

Afkortingen 
 HOI, Instituut voor Media Auditing, auditingorganisatie voor de oplages van bladen en tijdschriften
 Humanistisch Opleidings Instituut,  een hbo-opleiding in Nederland, voorloper van de Universiteit voor Humanistiek
 Hearts of Iron (computerspelserie),  een serie computerspellen ontwikkeld door Paradox Development Studio
 Hearts of Iron (computerspel),  het eerste spel in de serie

Dieren 
 Naricolax hoi, een eenoogkreeftjessoort uit de familie van de Bomolochidae
 Anuretes hoi, een eenoogkreeftjessoort uit de familie van de Caligidae
 Hoia hoi - een eenoogkreeftjessoort uit de familie van de Chondracanthidae
 Acanthochondria hoi, een eenoogkreeftjessoort uit de familie van de Chondracanthidae
 Parabrachiella hoi, een eenoogkreeftjessoort uit de familie van de Lernaeopodidae
 Doropygus hoi, een eenoogkreeftjessoort uit de familie van de Notodelphyidae
 Pylorobranchus hoi, een straalvinnige vissensoort uit de familie van de slangalen
 Tachysurus hoi, een straalvinnige vissensoort uit de familie van de stekelmeervallen (Bagridae)